TVA steht als Abkürzung für:

 Flughafen Morafenobe, Flughafen in Morafenobe, Region Melaky, Madagaskar nach dem IATA-Code
 Tatsächlich verbreitete Auflage, siehe Auflage einer Publikation
 Taxe sur la Valeur Ajoutée, französische Mehrwertsteuer, siehe Umsatzsteuer, auch Abkürzung für die gleichnamige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
 Technische Verordnung über Abfälle in Deutschland
 Technische Verordnung über Abfälle in der Schweiz
 Teilnehmervermittlungsanlage, siehe Telefonanlage
 Tennessee Valley Authority, Behörde für Wasserkraftwerke des Tennessee-Tals (USA)
 Theory of Visual Attention, eine psychologische Theorie visueller Aufmerksamkeit von Claus Bundesen
 Thrust Vector Alignment, Schubkraftbereichsausrichtung im Flugzeugbau
 die ehemaligen Torpedoversuchsanstalten der deutschen Marine (z. B. in Eckernförde und Neubrandenburg)

 Transamerica Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Turnverein Augsburg, der größte Sport- und Fitnessanbieter in Augsburg
 TV Aichi, ein Fernsehsender in Nagoya für den Raum der Präfektur Aichi
 TV Allgäu Nachrichten, einen regionalen Fernsehsender in Kempten
 TV-Anytime, offener Standard für Metadaten in digitalen Fernseh-Netzwerken
 TVA (Fernsehen), regionaler Fernsehsender in Regensburg
 TVA (Kanada), private französischsprachige Sendeanstalt in Québec, Kanada
 TVA Eckernförde (Betriebssportgemeinschaft), die Betriebssportgemeinschaft der Torpedoversuchsanstalt Eckernförde
 TVA Hürth-Fischenich, Sportverein Turnverein Alpenglüh'n 1894

Abkürzung